Guardia del corpo – persona che presta la propria attività a tutela dell'integrità fisica o della privatezza di un'altra persona
 Guardia del corpo – film del 1992 diretto da Mick Jackson con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston
 Guardia del corpo – serie televisiva statunitense del 1995